Carlo Casalegno – giornalista e scrittore italiano
 Elenoire Casalegno – conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana
 Gualtiero Casalegno – architetto italiano
 Paolo Casalegno – logico e filosofo italiano